Allué ist der Familienname von:
 Emilio Simeon Allué (1935–2020), spanischer Geistlicher, Weihbischof in Boston
 María Isabel Moreno Allué (* 1981), spanische Radrennfahrerin

Allué ist ein Ort
 in der spanischen Provinz Huesca, siehe Allué (Sabiñánigo)